Зорино — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Зорино — село в Кызылжарском районе Северо-Казахской области, упразднено в 1980-е годы.

Россия 
 Зорино — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Зорино — село в Лиманском районе Астраханской области.
 Зорино — село в Баргузинском районе Бурятии.
 Зорино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Зорино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Зорино — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Зорино — упразднённая деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Зорино — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Зорино — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Зорино — село в Обоянском районе Курской области.
 Зорино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Зорино — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Зорино — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Зорино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Зорино — село в Ухоловском районе Рязанской области.
 Зорино — село в Советском районе Саратовской области.
 Зорино — станция (населённый пункт) в Советском районе Саратовской области
 Зорино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Зорино — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Зорино — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Зорино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Зорино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Зорино — село в Ямпольском районе Сумской области.

См. также 
 Зорин
 Зорина
 Зорино-Быково